Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Open) van 2022 vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2022 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 94e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2022. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Ashleigh Barty was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Poolse Iga Świątek bereikte de derde ronde. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Madison Keys.

Kwalificante Caroline Garcia uit Frankrijk won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Tsjechische Petra Kvitová in twee sets. Zij werd zo de eerste kwalificante die een toernooi won van de cate­gorie WTA 1000 (respectievelijk voorgangers Premier Mandatory en Premier Five) sinds deze cate­go­rieën werden geïntroduceerd in 2009. Garcia wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Cincinnati op haar naam te schrij­ven. Het was haar elfde WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won US$ 412.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens bereikte de derde ronde, waarin zij verloor van de latere winnares.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Samantha Stosur en Zhang Shuai hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Stosur speelde samen met de Taiwanese Latisha Chan – zij strandden al in de eerste ronde. Zhang en de Japanse Ena Shibahara waren als derde geplaatst – zij bereikten de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Veronika Koedermetova en Elise Mertens, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het als zevende geplaatste duo Ljoedmyla Kitsjenok en Jeļena Ostapenko won het toer­nooi. In de op zaterdag 20 augustus gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Nicole Melichar-Martinez en Ellen Perez in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Oekraïense Kitsjenok had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Letse Ostapenko vier.

Behalve Mertens was er nog één Belgische deelneemster: Kirsten Flipkens en de Spaanse Sara Sorribes Tormo konden na hun eerste optreden huis­waarts keren.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten – zij bereik­ten de halve finale, die zij verloren van Nicole Melichar-Martinez en Ellen Perez.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Cincinnati 2022
Cincinnati